AA, Aa oz. aa ima več pomenov:

Aa 
 Aa - reka v Franciji
 Aa - vas v Estoniji

AA 
 kratica za protiletalski (angleško Anti-Aircraft)
 kratica za anonimne alkoholike
 kratica za slovenskega letalskega prevoznika Adrio Airways
 kratica za America's Army

aa 
 ISO 639 oznaka za afarščino

Glej tudi 

Kratice